Німецька окупація Люксембургу (Перша світова війна)
 Німецька окупація Люксембургу (Друга світова війна)